Dumbrăveni (Vrancea), gemeente
 Dumbrăveni (Sibiu), stad
 Dumbrăveni (Constanța), gemeente
 Dumbrăveni (Suceava), gemeente